Une rivière est un cours d'eau.

Patronymes 

 Anne Rivière (1945-), historienne de l'art, première biographe de Camille Claudel
 Benoît Rivière (1954), évêque catholique français ;
 Charles François Riffardeau de Rivière (1765-1828), militaire, diplomate et homme politique français des  ;
 Charles-Joseph Mascarennes, chevalier de Rivière (1738-1812), contre-amiral français ;
 Charles Rivière (1848-1920), peintre français ;
 Constance Rivière (1980), haut fonctionnaire, directeur adjoint du cabinet de François Hollande ;
 Denis Rivière (1945-2020), peintre français ;
 Dora Rivière (1895-1983), médecin française ;
 Émile Rivière (1835-1922), préhistorien et médecin français ;
 Emmanuel Rivière (1990), joueur de football français ;
 Enrique Pichon Rivière (1907-1977) psychanalyste argentin d'origine suisse ;
  ;
 Gaston Rivière (1909-2004), musicien français ;
  ;
  ;
 Jacqueline Rivière, (1851-1920), femme de lettres française ;
  ;
 James Rivière (1949-), architecte, sculpteur, artiste et designer industriel italien ;
 Jean-Baptiste Gabriel Rivière (1739-1825), député du Nord ;
 Jean-François Rivière (1977), joueur de football français ;
 Jean-Louis Rivière (1766-1848), député de Lot-et-Garonne ;
 Jean-Loup Rivière (1948-2018), dramaturge et essayiste français ;
 Jean-Marc Rivière (1968), coureur cycliste français ;
  ;
 Jean-Marie Rivière, dit Jean Marquès-Rivière (1903-2000), orientaliste français ;
 Jean-Max Rivière (1937), auteur-compositeur français ;
 Jérôme Rivière (1964), homme politique français ;
  ;
 Lambert Rivière (1753-1828), député de l'Aube ;
 Louis Riffardeau de Rivière (1817-1890), homme politique français du  ;
  ;
 Marcel Rivière (1905-1979), instituteur français, militant syndicaliste et mutualiste ;
 Marcel-Gabriel Rivière (1905-1979), journaliste et résistant français, adjoint au maire de Lyon et maire du 4e arrondissement de Lyon ;
 Marianne Rivière (19?-), violoniste française ;
 Marie Rivière (1956), actrice française ;
 Maryse Rivière (1962), écrivain français ;
 Mathilde Rivière (1989), lutteuse française ;
 Maurice Rivière (1859-1930), prélat catholique français ;
 Mériadec Rivière (1949-2021), contrôleur général économique et financier français, responsable d'associations au sein du mouvement familial ;
 Paul Rivière (1912-1998), résistant et homme politique français ;
  ;
 Pierre-Louis Rivière (1951), dramaturge et romancier français ;
 René Rivière, avocat français du  ;
 Robert Rivière (1802-1882), relieur britannique ;
 Roger Rivière (1936-1976), coureur cycliste français ;
 Romaine Rivière, Romaine-la-Prophétesse, figure de la révolution haïtienne ;
 Théodore Rivière (1857-1912), sculpteur français ;
 Tristan Rivière (1967), mathématicien français ;
 Véronique Rivière (1959), chanteuse française ;
 Yohann Rivière (1984), joueur de football français
 Nicolas de Rivière (1963), ambassadeur de France auprès de l'ONU (2019), il appartient à la famille de Rivière, famille française anoblie en 1822, famille subsistante de la noblesse française

Toponymes

Belgique 
En Belgique :
 Rivière, section de la commune de Profondeville, située en Région wallonne dans la province de Namur.

Canada

France

Hydronymes

En France 
Le terme « rivière » intervient dans le nom de certains cours d'eau en France :

Dans le monde entier

Divers 
Rivière peut aussi désigner :
 rivière, au poker (Texas Hold'em), la dernière des cartes communes à être retournées, après l'avant-dernier tour d'enchères ;
 rivière, en typographie, un anglicisme pour lézarde, une illusion d'optique disgracieuse lorsque des blancs intermots semblent former une ligne (généralement diagonale) ;
 rivière, en athlétisme, une fosse remplie d'eau précédée d'une haie que les coureurs de steeple doivent franchir.
 rivière, en joaillerie est un collier disposant d'un ou plusieurs alignements de gemmes

Voir aussi

Liens internes 
 Liste des noms de famille les plus courants en France
 Étymologie des patronymes français
 Liste des cours d'eau de Suisse
 Liste des rivières de France
 Liste des cours d'eau du canton du Jura
 Rivière sans retour, film américain d'Otto Preminger (1954)

Références 

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France